Добрани могу бити:

 Добрани (Плзењ-југ), град у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Добрани (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република